Magris ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Magris (* 1939), italienischer Schriftsteller, Germanist und Übersetzer
 Roberto Magris (* 1959), italienischer Jazzmusiker